Frochot ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Frochot (1871–1929), französischer Admiral
 Nicolas Frochot (1761–1828), französischer Politiker